CMC kan syfta på:

 CMC – ett sjukhus i Vellore, Indien, se Christian Medical College
 CMC – den högste yrkesmilitäre befattningshavaren inom USA:s marinkår, se Commandant of the Marine Corps
 CMC – den koncentration då ytaktiva ämnen, surfaktanter börjar bilda miceller i en lösning, se Kritisk micellkoncentration 
 CMC – ett cellulosämne (engelska carboxymethyl cellulose), se Karboximetylcellulosa 
 CMC – lederna mellan mellanhandens ben och handledens ben, se Articulationes carpometacarpea
 CMC International – ett tidigare amerikanskt skivbolag